Суперкубок Италии по футболу () — футбольный турнир, проводимый в конце декабря. За победу в турнире борются победитель Серии А и обладатель Кубка Италии предыдущего сезона. В случае, если один и тот же клуб является чемпионом и обладателем Кубка, то против него играет финалист Кубка.

История 
В 1988—1992, 1994—2001, 2004—2008 и 2010 годах турнир проводился на поле команды, победившей в Серии А. В 1993 и 2003 годах прошёл в США, в 2002 году — в Ливии, в 2009, 2011, 2012 и 2015 годах — в Китае, в 2014 и 2016 годах — в Катаре, в 2018 — в Саудовской Аравии. В 2013 году прошёл на поле команды, выигравшей кубок Италии.

Рекордсменом по числу побед в Суперкубке является «Ювентус», выигравший турнир 9 раз.

Победители

Достижения клубов

Ссылки 
 Статистика на RSSSF

Футбол в Италии
Италия
Суперкубок Италии по футболу